Hatch ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur J. Hatch (1910–2008), US-amerikanischer Elektroingenieur und Firmenmanager
 Ashley Hatch (* 1995), US-amerikanische Fußballspielerin
 Carl Hatch (1889–1963), US-amerikanischer Politiker
 Charles P. Hatch (1868–1946), US-amerikanischer Politiker
 David Hatch (1939–2007), britischer Produzent und Manager
 Edwin Hatch (1835–1889), englischer Theologe und Septuagintaforscher
 Eric Hatch (1901–1973), US-amerikanischer Drehbuch- und Romanautor
 Frederick Henry Hatch (1864–1932), britischer Geologe und Mineraloge
 Henry J. Hatch (* 1935), US-amerikanischer Generalleutnant
 Herschel H. Hatch (1837–1920), US-amerikanischer Politiker
 Ike Hatch (1891–1961), amerikanischer Jazz- und Vaudeville-Musiker
 Israel T. Hatch (1808–1875), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy J. Hatch (1937–2015), englischer Biologe
 Jethro A. Hatch (1837–1912), US-amerikanischer Politiker
 John Hatch, Baron Hatch of Lusby (1917–1992), britischer Hochschullehrer und Politiker
 John Hatch (* 1996), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Marshall Davidson Hatch (* 1932), australischer Biochemiker und Pflanzenphysiologe
 Nathan O. Hatch (* 1946), Historiker und Präsident der Wake Forest University
 Orrin Hatch (1934–2022), US-amerikanischer Politiker
 Ozias M. Hatch (1814–1893), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

 Robert McConnell Hatch (1910–2009), US-amerikanischer Bischof
 Sidney Hatch (1883–1966), US-amerikanischer Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Silas C. Hatch (1821–1890), US-amerikanischer Politiker
 Tony Hatch (* 1939), britischer Komponist, Songschreiber, Pianist, Musikproduzent und Arrangeur
 William H. Hatch (1833–1896), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Paine Hatch (1875–1972), US-amerikanischer Theologe

Hatch ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hatch (Idaho), gemeindefreies Gebiet im Caribou County, Idaho
 Hatch (Kalifornien), Ort im Stanislaus County, Kalifornien
 Hatch (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Ralls County, Missouri
 Hatch (New Mexico), Kleinstadt im Doña Ana County, New Mexico
 Hatch (Ohio), Ort im Pike County, Ohio
 Hatch (Utah), Town im Garfield County, Utah
 Hatch (Washington), Ort im Walla Walla County, Washington

Sonstiges:

 Hatch-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Hatch Outcrop, Felsvorsprung auf der McNamara-Insel vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Hatch Plain, Hochebene im Coatsland, Antarktika+
 Hatch, eine Bodenluke angewendet bei Lockheed F-104 / Starfighter & Alpha Jet anfangs vorgesehen für Schleudersitztransport nach unten, später beibehalten für komfortable Wartung
 Kernkraftwerk Hatch in der Nähe von Baxley, Georgia
 Hutchison Hatch, kriminalistischer Assistent des Professor van Dusen in der Hörspielreihe von Michael Koser